Александр Васильевич Татаринов: Татаринов, Александр Васильевич (род. 1942) — советский и российский геолог.
 Татаринов, Александр Васильевич (род. 1982) — российский хоккеист.